Maury steht für:

 Maury (AOC), französisches Weinbaugebiet
 Maury (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (3780) Maury, Asteroid des Hauptgürtels

Maury steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Maury (Pyrénées-Orientales), Gemeinde
 Maury (Agly), Nebenfluss des Agly
 Maury (Né), Nebenfluss des Né
 Lac de Maury, Stausee

in den Vereinigten Staaten:
 Maury (North Carolina), gemeindefreies Gebiet im Greene County, North Carolina
 Maury (Washington), Ort im King County, Washington
 Maury City, Ort im Crockett County, Tennessee
 Maury Junction, Ort im Crockett County, Tennessee
 Maury River, Fluss in Virginia
 Lake Maury, See in Virginia

in Antarktika:
 Maury Bay, Bucht im Wilksesland
 Maury-Gletscher, Gletscher im Palmerland

Firmen
 Maury & Co., Lederwarenfabrikation in Offenbach

Maury ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Poindexter Maury (1801–1848), US-amerikanischer Politiker

 Alfred Maury (Louis Ferdinand Alfred Maury; 1817–1892), französischer Gelehrter und Mediziner
 Antonia Maury (1866–1952), US-amerikanische Astronomin
 Arnold Maury (1927–2018), deutscher Komponist und Autor
 Bernard Maury (1943–2005), französischer Jazzpianist, Arrangeur und Musikpädagoge
 Carlotta Joaquina Maury (1874–1938), US-amerikanische Paläontologin
 Dabney Herndon Maury (1822–1900), US-amerikanischer General
 Emilio Antonio Maury (1940–1998), argentinischer Arachnologe
 Henry Maury (1763–1813), französischer Brigadegeneral

 John Walker Maury (1809–1855), US-amerikanischer Politiker
 Julien Maury (* 1978), französischer Regisseur und Drehbuchautor, siehe Julien Maury und Alexandre Bustillo
 Liliane Maury Pasquier (* 1956), Schweizer Politikerin (SP)
 Louis Ferdinand Alfred Maury (1817–1892), französischer Arzt und Psychologe
 Manuella Maury (* 1971), französische Journalistin
 Matthew Fontaine Maury (1806–1873), US-amerikanischer Marineoffizier und Hydrograf
 Miguel Maury Buendía (* 1955), spanischer Geistlicher und vatikanischer Diplomat
 Nicolas Maury (* 1980), französischer Schauspieler
 Pierre Maury (1890–1956), französischer Theologe
 Serge Maury (* 1946), französischer Segler

Maury ist der Vorname oder Künstlername folgender Personen:
 Maury Chaykin (1949–2010), US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler
 Maury Edwards (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Maury Povich (* 1939), US-amerikanischer Talkmaster
 Maury Schleicher (1937–2004), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Maury Winetrobe (1922–2008), US-amerikanischer Filmeditor
 Maury, Künstlername von Maurizio Pozzi (Musiker) (* 1974), italienisch-schweizerischer Musiker, Musikproduzent und Songwriter

Siehe auch:
 Mory